Saving Grace — оригинальное англоязычное название ряда музыкальных и кинематографических работ.

Фильмы и телесериалы 
 «Спасительная милость» — фильм 1986 года реж. Роберта Янга о похождениях инкогнито молодого папы римского
 Saving Grace — канадский фильм 1998 года
 Saving Grace — новозеландский фильм 1998 года
 «Спасите Грейс» — британский фильм 2000 года реж. Найджела Коула
 Saving Grace B. Jones — американский фильм 2008 года реж. Конни Стивенс
 «Спасите Грейс» — американский детективный телесериал 2007—2010 годов

Музыкальные группы 
 Saving Grace (группа) — новозеландская метал-группа
 Saving Grace — раннее название канадского рок-дуэта One More Girl

Музыкальные композиции 
 Saving Grace — песня Боба Дилана из альбома Saved (1980)
 Saving Grace — песня группы Point of Grace из альбома Steady On (1998)
 Saving Grace — песня группы The Cranberries из альбома Bury the Hatchet (1999)
 Saving Grace — песня группы The Pretenders из альбома Loose Screw (2002)
 Saving Grace — песня и сингл Тома Петти (2006)
 Saving Grace — песня Эверласта для одноимённого телесериала (2007); включена в альбом Love, War and the Ghost of Whitey Ford